Panhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Siegfried Panhofer (1942–1998), österreichischer Zeitungsredakteur und Schriftsteller
 Walter Panhofer (1910–2003), österreichischer Pianist und Klavierpädagoge